Close to You peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Frank Sinatra sorti en 1957 ;
 , album de Sarah Vaughan sorti en 1960 ;
 , album des Carpenters sorti le  ;
 , album de Johnny Mathis sorti en 1970 ;
 , album de Kate Wolf sorti en 1980 ;
 , album de The Lettermen sorti en 1991 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Sayuri Sugawara sorti le .

Chanson 

 (They Long to Be) Close to You, single des Carpenters, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson écrite par Jerry Livingston, Carl Lampl, et Al Hoffman en 1943 ;
 , chanson de Maxi Priest, figurant sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Fun Factory, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Whigfield, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson écrite par Willie Dixon ;
 , chanson des , figurant sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des Avalanches, figurant sur l'album Since I Left You sorti le  ;
 , chanson du DJ Tiësto, figurant sur l'album In My Memory sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ayumi Hamasaki, figurant sur l'album Rainbow sorti le  ;
 , chanson de JLS, figurant sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 , film philippin de Cathy Garcia-Molina sorti en 2006 ;
 , film américain de Sebastian Ischer sorti en 2011 ;

Voir aussi